The Family Next Door – cortometraggio del 1912 diretto da Romaine Fielding
The Family Next Door – film del 1939 diretto da Joseph Santley
The Family Next Door – film documentario del 2014 diretto da Michael Messner, Barry Reese